

Patronyme

 Émile Salembier (1857-1919), fut un homme politique français.
 François Salembier (1764-1798) chauffeur et bandit de grand chemin.
 Marie-Dominique Salembier (1954- ), est une championne de France de natation.
 Maurice Salembier (1929-2008), était un architecte français.
 Nadine Salembier (1932-2018), est une femme d’affaires belge.

Toponymie
 Clos-Salembier était une commune d'Alger en Algérie, qui porte à présent le nom de El Madania.

Homonymie de patronyme

Homonymie